Прімейра-ліга 2020—2021 () — 87-ий сезон португальської Прімейра-Ліги. Чемпіоном став Спортінг (Лісабон).

Телетрансляції 
У Португалії всі матчі транслюються по каналу Sport TV, за винятком домашніх ігор Бенфіки, які транслює власний канал клубу Benfica TV. Також RTP Internacional обов'язково транслює центральний матч туру.

У Бразилії чемпіонат транслюється по комерційному каналу ESPN Brasil, це субліцензія від BandSports. Канали показують основні ігри кожного туру.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди та стадіони

Представницво за регіонами

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

Примітки
(H) – Вдома(A) – В гостях

Плей-оф 

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату 
 Прімейра-ліга на soccerway 

2021
Португалія
Португалія
2020 у португальському спорті
2021 у португальському спорті